Дорноговь (ранее Восточно-Гобийский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Дорноговь был образован в 1931 году. Площадь аймака составляет 109 472 км². Численность населения — 57 930 человека (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,53 чел./км². Административный центр аймака — город Сайншанд, в котором проживает ок. 20% от общего числа жителей аймака. Аймак подразделяется на 14 сомонов.

География 
Аймак Дорноговь расположен на юго-востоке Монголии. Южная и юго-восточная аймачная граница является одновременно и государственной границей между Монголией и Китаем. На западе от него находятся Дундговь и Умнеговь, на севере — Говь-Сумбэр и Хэнтий, на востоке — Сухэ-Батор.

Территория аймака Дорноговь представляет собой пустынное плоскогорье высотой в среднем более 1000 метров над уровнем моря. Климат аридный, с постоянными засухами и песчаными бурями, что создаёт неблагоприятные жизненные условия для населения.

На территории аймака найдены богатые месторождения каменного угля и флюорита, уже несколько десятилетий добывается нефть. Здесь также обнаружены многочисленные останки доисторических животных, в том числе динозавров, а также ударный кратер Таван-Хара-Ово. В Дорногови находится заповедник .

Через территорию Дорногови проходит трасса Трансмонгольской железной дороги, связывающая в этом направлении столицу страны Улан-Батор с Китаем.

Административное деление 

* — тосгон (поселок городского типа).
** — административный центр аймака Сайншанд.

Награды

Примечания 

 
Места палеонтологических находок